Dodd City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

* Dodd City (Arkansas), im Marion County
 Dodd City (Texas), im Fannin County